La Democracia ist der Name folgender Orte:

 La Democracia (Belize) im Belize District
 La Democracia (Escuintla) im Departamento Escuintla, Guatemala
 La Democracia (Huehuetenango) im Departamento Huehuetenango, Guatemala
 La Democracia (Miranda) im Bundesstaat Miranda, Venezuela

La Democracia steht für:
 La Democracia (Zeitung, Puerto Rico), Tageszeitung in Puerto Rico 
 La Democracia (Zeitung, Uruguay), Wochenzeitung in Uruguay